La Rèula (en francès La Réole) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia)
  Sacile

Referències 

Municipis de la Gironda